Collegiata di Sant'Ambrogio – chiesa di Alassio
Collegiata di Sant'Ambrogio – chiesa di Omegna
Collegiata di Sant'Ambrogio – chiesa di Varazze